Lupus (lateinisch für „Wolf“) steht für:
 die Wildhundart Canis lupus, siehe Wolf
 ein südliches Sternbild, siehe Wolf (Sternbild)

Erkrankungen mit Hautbefall
 Lupus erythematodes, eine Autoimmunerkrankung (auch Schmetterlingsflechte genannt)
 Lupus pernio, eine großknotige Form der Sarkoidose
 Lupus vulgaris, die Hauttuberkulose, siehe Tuberkulose

Personen
Antike
 Lucius Cornelius Lentulus Lupus, römischer Konsul, 156 v. Chr.
 Lucius Virius Lupus Iulianus, römischer Konsul, 232 n. Chr.
 Marcus Rutilius Lupus, (um 100 n. Chr.) Präfekt der Provinz Ägypten
 Publius Iulius Lupus, römischer Konsul, 98 n. Chr.
 Tiberius Iulius Lupus († 73 n Chr.), Präfekt der Provinz Ägypten

 Titus Statius Lupus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lupus von Troyes (* 383; † 478), französischer Heiliger
Mittelalter
 Lupus von Sens (573–623), französischer Heiliger
 Lupus I. (Aquitanien) († um 675), Herzog von Aquitanien
 Lupus (Spoleto) († 752), Dux von Spoleto
 Lupus II. (Gascogne) († nach 778), Herzog beziehungsweise Fürst der südlich der Garonne (heute Gascogne) siedelnden Basken
 Lupus Servatus (* um 805; † nach 861), karolingischer Benediktinerabt von Ferrières
 Blasius Lupus (tschechisch Blažej Vlk) (1350–1409), tschechischer Philosoph
Neuzeit
 Christian Lupus (1611/1612–1681), römisch-katholischer Theologe
 Lupus Hellinck (* 1493 oder 1494; † vor dem 14. Januar 1541) war ein franko-flämischer Komponist und Sänger
 Peter Lupus (* 1932), US-amerikanischer Bodybuilder und Schauspieler

Organisationen

Wirtschaft
 Lupus alpha, eine deutsche Asset-Management-Gesellschaft
 Lupus Pictures, tschechisches Film-Label

Widerstandsgruppe
  Lupus (Gruppe), eine Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus in Frankfurt

Institut
 LUPUS – Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland

Zeitschrift
 Lupus (Zeitschrift)

Siehe auch